Oğuz bezeichnet:
 Oğuz (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan
 Oğuz (Rayon), einen Bezirk in Aserbaidschan
 Oğuz (Buldan), ein Dorf in der Türkei
 Oğuz (Beşiri), ein Dorf im Südosten der Türkei
 Oğuz (Name), einen türkischen männlichen Vor- sowie Familiennamen (mit Namensträgern)
 als türkische Eigenbezeichnung die Oghusen